Csehország
 Okna, település a Česká Lípa-i járásban
 Okna, Polepy településrésze a Litoměřicei járásban